Kala Pani (, , ) peut désigner : 
 le Kala Pani, un tabou de l'hindouisme interdisant les traversées océaniques ;
 Kala Pani, le surnom de Cellular Jail, une prison de l'Inde britannique.

C'est aussi le titre de deux films :
 Kala Pani, un film de Dev Anand sorti en 1958 ;
 Kala Pani, un film de Priyadarshan sorti en 1996.

Kalapani peut désigner :
 la Kalapani, une rivière de l'Himalaya à la frontière entre l'Inde et le Népal ;
 le territoire de Kalapani, une zone de l'Himalaya dont la souveraineté est disputée entre l'Inde et le Népal ;
 Kalapani, un village d'Inde, dans le district de Bhopal de l'État du Madhya Pradesh.